
EUR, eur o Eur può riferirsi a:

Toponomastica 
 EUR, acronimo di Esposizione Universale di Roma, complesso urbanistico e architettonico progettato a Roma a partire dal 1936
 Europa o EUR, acronimo inverso creato per indicare il quartiere di Roma edificato sul piano della citata EUR
 Eur, zona urbanistica di Roma parzialmente compresa nel citato quartiere Europa
 EUR, azienda immobiliare e di servizi che gestisce il complesso di strade ed edifici del citato quartiere Europa

Codici 
 eur, obsoleto codice ISO 639-3 dell'europanto
 EUR, codice valutario ISO 4217 dell'euro

Altro 
 Edizioni Universitarie Romane - casa editrice di Roma
 Hockey Club Eur, club di hockey su prato di Roma